Robert Shaw (1927-1978) – angielski aktor
 Robert Shaw – szkocki curler
 Robert Shaw (1916-1999) – amerykański dyrygent
 Robert Gould Shaw (1837-1863) – pułkownik wojsk Unii w czasie wojny secesyjnej

 Bob Shaw (1931-1996) – irlandzki pisarz science fiction